Das Pontins Professional 1989 war ein zur Snooker-Saison 1988/89 gehörendes Snookerturnier. Es wurde im Juni 1989 im walisischen Prestatyn ausgetragen. Sieger wurde Darren Morgan, der den Malteser Tony Drago mit 9:2 im Finale besiegte. Morgan bekam als Prämie 3.500 ₤.

Turnier

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1989
1989